2005 Голяма награда на Малайзия е 7-о за Голямата награда на Малайзия и втори кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 20 март 2005 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Малайзия